Isabel de Viseo (1459-1521) fue una Infanta de Portugal y duquesa consorte de Braganza.

Biografía 
Hija del infante Fernando, duque de Beja y de Viseo, y de Beatriz de Portugal. Por parte paterna era nieta de Eduardo I y de Leonor de Aragón. Por la parte materna nieta del infante Juan (hijo de Juan I de Portugal) y de Isabel de Barcelos (hija del duque Alfonso I de Braganza).

Era la hermana menor de los duques Juan I y Diego I de Viseo y de la reina consorte Leonor. Además fue la hermana mayor del rey Manuel I de Portugal. 

Se casó en 1472 con el duque Fernando II de Braganza, de este matrimonio nacieron cuatro hijos:
 Felipe, que murió en la niñez;
 Jaime (1479-1532), que fue 4º duque de Braganza, con el nombre de Jaime I;
 Dionisio (1481-1516), que fue conde de Lemos por su matrimonio; 
 Margarita

Infantes de Portugal
Casa de Avís
Portuguesas del siglo XVI
Duquesas consortes de Braganza